Blagaj (Mostar), een dorp bij Mostar, Bosnia and Herzegovina
Blagaj (Donji Vakuf), een dorp in Bosnië en Herzegovina
Blagaj (Kupres), een dorp in Bosnië en Herzegovina
Blagaj Japra, een dorp in de buurt Bosanski Novi, Bosnië en Herzegovina
Blagaj Rijeka, een dorp in de buurt Bosanski Novi, Bosnië en Herzegovina
Blagaj (Slunj), Kroatië, een dorp in de buurt Slunj , Kroatië